Pavonini – plemię ptaków z rodziny kurowatych (Phasianidae).

Zasięg występowania 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Afryce i Azji.

Systematyka 
Do plemienia należą następujące rodzaje:
 Afropavo  – jedynym przedstawicielem jest Afropavo congensis  – paw kongijski
 Pavo  
 Argusianus  – jedynym przedstawicielem jest Argusianus argus  – argus malajski
 Rheinardia  – jedynym przedstawicielem jest Rheinardia ocellata  – argus czubaty

Fragment kladogramu obejmujący taksony z plemienia Pavonini:

Przypisy 

Kurowate